В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Іва Бударжова і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Горват і Вірджинія Рузічі 7-6, 1-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Джо Дьюрі /  Кріс Еверт (2-ге коло)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (півфінал)
 Крістіан Жоліссен /  Марселла Мескер (2-ге коло)
 Кеті Горват /  Вірджинія Рузічі (фінал)

 Барбара Джордан /  Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Клаудія Монтейру /  Івонн Вермак (1-ше коло)
 Іва Бударжова /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Карлінг Бассетт-Сегусо /  Вірджинія Вейд (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)